

Orvostudomány 

 Flexió (ellentétes irányú mozgás az extensió, magyarul nyújtás)

Ének, zene 
Hajlítás (ének)
Hajlítás (zene)

Fizika
Szilárdságtan

Nyelvészet
Flektáló nyelv: hajlító nyelv.
Flexió: hajlítás, szóalak-változtatás (ragozás, szóképzés).
Ablaut: tőmagánhangzó-hajlítás, a szó belsejében végbemenő magánhangzó-váltakozás.